Afrera může být v Etiopii:

 Afdera nebo Afrera Tärara (1295 m) – neaktivní stratovulkán
 Afrera (jezero) – Afrera JäČäw Hajk nebo Afrera JäČäw Hájka (italsky Lago Giulietti) – jezero 
 Afrera Däset – ostrov
 Afrera Bota – lokalita

Reference